Атул Гаванде (; род. 5 ноября 1965 года, , Нью-Йорк) — американский хирург, журналист, писатель. Широко известен как эксперт в области оптимизации современного здравоохранения. Доктор медицины (1995). Общий хирург и хирург-эндокринолог в Brigham and Women’s Hospital (Бостон, штат Массачусетс), первый заместитель руководителя Центра хирургии и общественного здоровья этой клиники. Адъюнкт-профессор Гарвардской медицинской школы. Член Американского философского общества (2012).

Постоянный автор материалов на медицинские темы в журналах The New Yorker и Slate. Автор бестселлеров «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям», «Осложнения» (), и «Лучше» ().

Макартуровский стипендиат (2006).

Ранние годы и образование 
Гаванде родился в Бруклине в семье врачей - иммигрантов из Индии (из штата Махараштра). Вскоре семья переехала в Афины, Огайо, где и выросли Атул Гаванде и его сестра.

В 1987 году получил степень бакалавра в Стэнфордском университете. В 1989 году как стипендиат Родса получил степень по философии, политологии и экономике в Баллиол-колледже Оксфордского университета. В 1995 году в Гарвардской медицинской школе получил степень доктора медицины. В 1999 году получил степень Магистра общественного здравоохранения () Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Политическая деятельность 
Студентом Гаванде работал волонтером в кампании Гэри Харта. В 1998 году он принимал участие в президентской кампании Эла Гора. Работал в качестве исследователя в области здравоохранения в команде конгрессмена-демократа от штата Теннесси Джима Купера, автора концепции «управляемой конкуренции» в здравоохранении. Отучившись два года на медицинском факультете, Атул Гаванде принял участие в избирательной кампании Билла Клинтона 1992 года в качестве советника в области здравоохранения. После того, как Клинтон стал президентом, Гаванде занял пост старшего советника Министерства здравоохранения и социальных служб США, возглавив один из комитетов. В 1993 году он вернулся на медицинский факультет, который и закончил в 1994. С 9 ноября 2020 г. член  Джо Байдена.

Журналистика 

Вскоре после начала резидентуры друг Гаванде Якоб Вейсберг, редактор онлайн издания Slate, попросил его написать что-то для этого журнала. Статьи Гаванде о жизни начинающего хирурга привлекли внимание журнала New Yorker, и в 1998 году Атул Гаванде стал штатным автором издания.

В июне 2009 года в New Yorker был опубликован очерк Гаванде, в котором сравнивались два города в штате Техас и было показано, почему в одном городе лечиться дороже, чем в другом.

На примере города Мак-Аллен он показал, что бизнес-модель, нацеленная на увеличение прибыли (в рамках которой может проводиться много лишних исследований и процедур), является важным фактором в росте расходов, в отличие от недорогого, но высококачественного лечения, проводимого в клинике Майо и других эффективных учреждениях здравоохранения.

Журналист The Washington Post Эзра Кляйн () назвал этот очерк лучшей статьей года об американском здравоохранении, поясняющей, почему оно такое дорогое, такое бедное и что с этим можно сделать".

Эту работу Гаванде цитировал президент США Барак Обама, пытаясь провести через Конгресс закон о реформе здравоохранения.

Статья наделала шума и, по словам сенатора Рона Уайдена, сильно повлияла на мнение Барака Обамы.

Прочитав в New Yorker этот очерк, Чарльз Мангер, партнер Уоррена Баффета, отправил Атулу Гаванде чек на $20,000 в благодарность за социально значимую работу.

Эти деньги Гаванде передал в Центр хирургии и общественного здоровья().

Кроме популярных статей, Атул Гаванде публикуется в профессиональных медицинских журналах, включая New England Journal of Medicine.

Гаванде также является директором программы ВОЗ по обеспечению безопасности пациентов (). Его очерки входили в списки «Лучших научных статей Америки 2002» и «Лучших научных статей Америки 2009»
.

Гаванде живет в Ньютоне (Массачусетс) с женой Кэтлин Хобсон () и тремя детьми: Уолкером, Хэтти и Хантером.

Награды и отличия 
 В 2006 году Атул Гаванде стал лауреатом стипендии Мак-Артура за работу в области современной хирургии и медицинской этики.
 В 2007 году возглавил программу ВОЗ по сокращению летальных исходов в результате хирургических вмешательств, а в 2009 году был избран Hastings Center Fellow..
 В 2004 году он был назван журналом Newsweek одним из 20 самых влиятельных выходцев из Южной Азии.
 В 2010 году включен в Time 100 — список наиболее влиятельных людей года — в категории «Ученые и мыслители».
 Также в 2010 году Гаванде был включен журналом Foreign Policy в список лучших мыслителей мира.
 2014 — , Рокфеллеровский университет в Нью-Йорке

Библиография 

Atul Gawande. Being Mortal: Medicine and What Matters in the End.  Metropolitan books; Henry Holt and company, LLC, 2014, -- ISBN 0805095152
 
Атул Гаванде. «Все мы смертны. Что для нас дорого в самом конце и чем тут может помочь медицина». 2014 год

 Книги, изданные на русском языке 

 — книга вошла список нон-фикшн бестселлеров The New York Times 2010 года.
 — вошла в список финалистов Национальной книжной премии США() и была издана более чем в 100 странах мира.

Примечания

Сноски

Ссылки 
 Gawande.com
 Atul Gawande’s Profile
 Gawande delivering HMS class day speech
 Dr. Gawande’s research profile
 Atul Gawande’s articles for Slate
 SAJAforum coverage of MacArthur announcement
 SAJAforum 2007 Q&A with Gawande on publication of new book
 Book review of Better at Letters On Pages 
 Charlie Rose — interviews 2007—2010
 The Daily Show — guest on February 3, 2010
 Dr. Atul Gawande on Real Healthcare Reform and His New Book, The Checklist Manifesto — video report by Democracy Now!
 Article on Atul Gawande in Harvard Magazine Sep-Oct 2009

Хирурги США
Журналисты США
Писатели США
Члены Американского философского общества
доктора медицины
Выпускники Гарвардского университета
Стипендиаты Родса
Стипендиаты Мак-Артура
The New Yorker
Персонал администрации Байдена
Почётные доктора Ратгерского университета